

Geografia
 Chalfant, città della California
 Chalfant, città della Pennsylvania

Persone 
 Henry Chalfant, (nato nel 1940) fotografo
 Jefferson David Chalfant,  (1856-1931) pittore statunitense
 Kathleen Chalfant, attrice statunitense
 Kevin Chalfant, cantante